Соборне уложення 1607 року — звід законів Московської держави в епоху царювання Василія IV Шуйського
 Соборне уложення 1649 року — звід законів Московської держави в епоху царювання Олексія Михайловича